Die All-Ireland Senior Hurling Championship 2018 war die 131. Austragung der All-Ireland Senior Hurling Championship, dem wichtigsten Hurling-Wettbewerb der durch die Gaelic Athletic Association organisiert wird. Im Finale konnte sich Limerick mit 3–16 (25) zu 2–18 (24) gegen Galway durchsetzen.

Format 
Zu dieser Saison wurde ein neues Format eingeführt. Zunächst wurden die Meisterschaften in den Provinzen Leinster und Munster getrennt ausgetragen. In einer Liga mit je 5 Mannschaften qualifizierten sich jeweils die ersten beiden für das Provinzfinale und die dritten für die Viertelfinal-Qualifikation. Die Gewinner der Provinzfinale qualifizierten sich direkt für das Halbfinale, die Verlierer für das Viertelfinale. Zwei Mannschaften qualifizierten sich aus dem zweit-stufigen Joe McDonagh Cup für die Viertelfinal-Qualifikation. Zwischen den fünf Ligen der ersten bis fünften Stufe fand jeweils ein Auf- und Abstieg statt. Ab der Viertelfinal-Qualifikation wurde im einfachen Playoff-System der Gewinner der Meisterschaft ermittelt.

Provincial Championships

Leinster Senior Hurling Championship

Vorrunde

Finale

Munster Senior Hurling Championship

Finale

Joe McDonagh Cup 
Unterhalb der Provincial Championships qualifizierten sich die Finalisten des Joe McDonagh Cup für die Viertelfinals-Qualifikation.

Vorrunde

Finale

Christy Ring Cup 
Im dritt-stufigen Christy Rung Cup konnte sich Kildare durchsetzen.

Nicky Rackard Cup 
Im viert-stufigen Nicky Rackard Cup konnte sich Donegal durchsetzen.

Lory Meagher Cup 
Im fünft-stufigen Lory Meagher Cup konnte sich Sligo durchsetzen.

All-Ireland Senior Hurling Championship

Viertelfinals-Qualifikation

Viertelfinale

Halbfinale

Finale 

Damit hatte Limerick nach 45 Jahren wieder das All-Ireland Senior Hurling-Finale gewonnen.

Einzelnachweise 

Hurlingwettbewerb
Sportsaison 2018